Гхатайл:

 Гхатайл — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Гхатайл — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.